Grupp ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Grupp (1853–nach 1889), deutscher Sänger (Tenor) 
 Alexander Grupp (1911–2003), deutscher Industrieller
 Barbara Grupp, (* 1948), deutsche Kostümbildnerin
 Christoph Grupp (* 1968), Schweizer Politiker (Grüne)
 Cornelius Grupp (* 1947), deutscher Industrieller
 Dietmar Grupp (* 1956), deutscher Jurist und Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof
 Franz Grupp (1905–2003), deutscher Manager und Textilunternehmer
 Georg Grupp (1861–1922), deutscher Theologe, Historiker und Bibliothekar
 Hariolf Grupp (1950–2009), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heike Haseloff-Grupp (* 1951), deutsche Juristin, Präsidentin des Landessozialgerichts Baden-Württemberg
 Joachim Grupp (* 1959), deutscher Karateka und Autor von Karate-Lehrbüchern
 Julian Grupp (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Klaus Grupp (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Martin Grupp (1923–2014), US-amerikanischer Perkussionist 
 Paul Grupp (1904–1974), deutscher Kameramann
 Rudolf Grupp (* 1932), deutscher Journalist und Autor
 Walter G. Grupp (1952–2021), deutscher Rechtsanwalt
 Wolfgang Grupp (* 1942), deutscher Textilunternehmer

Siehe auch:
 Grubb